Línea 173 puede referirse a:

 Línea 173 de autobuses de Madrid.
 Ex Línea 173 de autobuses de Montevideo.